Си́нди Ба́сби (; 18 марта 1983, Монреаль, Квебек, Канада) — американская актриса.

Биография 
Синди Басби родилась 18 марта 1983 года в Монреале (провинция Квебек, Канада).

Карьера 
Синди снимается в кино с 2002 года и к настоящему времени сыграла в 29 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
Синди не замужем, детей не имеет. Дружит с Челан Симмонс.

Избранная фильмография

Ссылки 

Актрисы телевидения Канады